

Sigle 
 Giardini di Mirò  – gruppo musicale italiano
 Giochi del Mediterraneo  – manifestazione sportiva
 Giovani della Margherita  – movimento politico giovanile italiano
 GNOME Display Manager  – interfaccia grafica GNOME
 GDM Music  – società di produzioni musicali ed etichetta discografica italiana, specializzata nella pubblicazione di colonne sonore

Codici 
 GDM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Gardner (Stati Uniti)
 gdm – codice ISO 639-3 della lingua laal

Fumetto 
 GDm – pseudonimo di Gabriella Damianovich, autrice di fumetti Disney